

Bijbel
 Yuval (persoon), Bijbels personage

Israëlisch persoon
 Yuval Ne'eman (1925-2006), natuurkundige en politicus
 Yuval Noah Harari (1976), historicus en futuroloog
 Yuval Spungin (1987), voetballer
 Yuval Steinitz (1958), politicus